Bolus kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Bolus
 Harry Bolus
 Harriet Margaret Louisa Bolus

Robotskapade auktorsförkortningar